Тайгонос:

 Тайгонос - бухта в Магаданській області Росії.
 Тайгонос - мис в Магаданській області Росії.
 Тайгонос - півострів на північному сході Азії в Росії на території Магаданської області та Камчатського краю.
 Тайгонос - річка в в Магаданській області Росії.